Deux navires de l'United States Navy on porté le nom dUSS Mississinewa, d'après la rivière du même nom :

 l', un pétrolier de la  en service de mai à  ;
 l', un pétrolier de la classe Neosho en service de 1955 à 1991.

Mississinewa